snap shot ou snapshot peut référer à :
 en sport :
 en hockey sur glace, cela désigne un coup frappé court (voir Tir frappé court et Tir (hockey sur glace)).
 au paintball.
 en informatique : 
 snapshot dans la gestion par volumes logiques.
 Instantané.
 au cinéma :
 Snapshot, film australien réalisé par Simon Wincer, sorti en 1979
 , film de Frankie Latina avec Danny Trejo, sorti en 2014.
 Snapshots, film américain de Melanie Mayron, sorti en 2018.
 en jeu vidéo :
 Snapshot, sorti en 2012.

Homonymie de titre